Krzysztof Markowski (Zabrze, 1979. szeptember 24. –) lengyel labdarúgó, a Zagłębie Sosnowiec hátvédje.

További információk 
Krzysztof Markowski adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1979-ben született személyek
Zabrzeiek
Lengyel labdarúgók
A Polonia Warszawa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek